Тинахас има више значења:

 Тинахас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Тинахас (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тинахас (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тинахас, Лос Танкес (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тинахас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тинахас (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тинахас (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику